Witkowo peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 dans la Voïvodie de Grande-Pologne
 Witkowo, une ville et le siège de la gmina de Witkowo.

 dans la Voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Witkowo, un village dans le powiat de Lipno
 Witkowo, un village dans le powiat de Toruń
 Witkowo, un village dans le powiat de Mogilno
 Witkowo, un village dans le powiat de Sępólno

dans d'autres voïvodies
 Witkowo, un village dans la voïvodie de Mazovie
 Witkowo, un village dans la voïvodie de Podlachie
 Witkowo, un village dans la voïvodie de Poméranie

Homonymie de toponyme